Il ladro di orchidee (The Orchid Thief) – saggio del 1998 scritto da Susan Orlean
 Il ladro di orchidee (Adaptation) – film del 2002 diretto da Spike Jonze